Das Substantiv Flämisch und das Adjektiv flämisch stehen für:
 Belgisches Niederländisch, das in Belgien gesprochene Niederländisch insgesamt
 die beiden Dialekte Westflämisch und Ostflämisch, siehe Belgisches Niederländisch #Dialekte

Das Adjektiv flämisch kann sich außerdem beziehen auf:
 Flandern, eine der drei Regionen Belgiens
 die historische Grafschaft Flandern
 die flämische Küche

Siehe auch:
 Flamen